Allrounder (schaatsen)
 Allrounder (wielrennen)